L’arété est une notion grecque proche de l'excellence.
 Dans la mythologie grecque :
Arété est la divinité personnifiant la notion darété.
 Arété est l'épouse d'Alcinoos et la reine des Phéaciens.
 Un astéroïde, 197 Arété, a été nommé en son honneur.
 Arété de Cyrène est une philosophe grecque ().
 Arete''' est un genre de crevette de la famille des Alpheidae''.